Сен-Мартен-дю-Буа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Сен-Мартен-дю-Буа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда